Командная гонка преследования на восемь кругов в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 26 и 27 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 12:30 до 15:00 по местному времени (UTC-8) в первый день, и с 12:30 до 14:30 на следующий.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Сетка турнира

Четвертьфиналы 
Победители проходят в полуфинал, две лучших по времени команды среди проигравших — в финал C, остальные — в финал D.

Полуфиналы

Финалы

Ссылки 
 Результаты